Селлум (Шаллум; ; ) — имя нескольких библейских ветхозаветных персонажей.

 Селлум (763 году до н. э.) — царь Израильского царства, правивший один месяц.
 Селлум () — первосвященник (N26); священник из рода Елеазара, в  называемый Мешуллам, и в  родоначальником Ездры.
 Селлум () — кореянин (потомок Корея), отец Маттафии из левитов.

Персонажи Ветхого Завета